Ribeirão dos Negros é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

O ribeirão nasce a 900m de altitude e deságua no seu trecho médio-inferior a 600m, na bacia do rio do Quilombo que drena parte dos municípios de São Carlos e Descalvado, no interior do Estado de São Paulo.

Negros
Negros